All I Ever Wanted:

 All I Ever Wanted — альбом Келли Кларксон 2009 года
 «All I Ever Wanted» — песня с одноимённого альбома

 «All I Ever Wanted» ― песня Basshunter с альбома Now You're Gone – The Album
 «All I Ever Wanted» — песня The Human League
 «All I Ever Wanted» — песня Ленни Кравица с альбома Mama Said
 «All I Ever Wanted» — песня Карлоса Сантаны с альбома Marathon
 «All I Ever Wanted» — песня Shinedown с альбома Leave a Whisper